Бёлен () — город в Германии, в земле Саксония. Подчинён административному округу Лейпциг. Входит в состав района Лейпциг. Население составляет 6.896 человека (2009). Занимает площадь 24,48 км². Официальный код — 14 3 79 080.

Город подразделяется на 2 городских района.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Саксонии